Salliit bezeichnet:
 Salliit, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Salliit (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Salliit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland